Jméno a příjmení Karel Appel má více nositelů:

 Karel Appel (kněz) – český římskokatolický kněz (1847–1902)
 Karel Appel (malíř) – nizozemský malíř (1921–2006)